Torrella steht für:

 Torrella, eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien

Torrella ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Torrella Cascante (1923–2004), Erzbischof von Tarragona

Siehe auch:
 Torella dei Lombardi